Gryon kan syfta på följande:

 Gryon – ett släkte steklar
 Gryon, Vaud – ort och kommun i Schweiz